Хесельчака́н () — муниципалитет в Мексике, штат Кампече, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название происходит от майяского: helel и chakán, что можно перевести как саванна отдыха.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 2,2 % от общей площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Яльнон, находится на высоте 88 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Кампече: на севере с Калькини, на северо-востоке с Цитбальче, на востоке с Хопельченом, на с юге с Тенабо, а на западе берега муниципалитета омывает Мексиканский залив.

Учреждение и состав 
1 января 1916 года, по указу губернатора, на территории штата были образованы муниципалитеты, в числе которых и Хесельчакан. По данным 2020 года в его состав входит 27 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, животноводство и рыбная ловля — 31,9 %;
 промышленность и строительство — 21,9 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 43,9 %;
 безработные — 2,3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 99,1 %;
 водоснабжение: 40,3 %;
 водоотведение: 89,4 %.

Фотографии

Примечания

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Кампече
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Кампече